FC Rosengård, før Malmö FF Dam (1970–2007) og LdB FC Malmö (2007–2013), er en professionel fodboldklub baseret i Malmö, Skåne, Sverige. Klubben blev etaberet som Malmö FF Dam i 1970 og har spillet 35 sæsoner i kvindernes topdivision, af hvilke 7 i 1. division (indtil 1987) og 28 i Damallsvenskan (siden dens etablering i 1988). Holdet har vundet ligaen ti gange, senest i 2015. Pr. 2015 rangerer holdet nummer et i tabellen over Damallsvenskan til alle tider. FC Rosengård spiller deres hjemmekampe i Malmö IP i Malmö. Klubben, som de lagde sammen med, FC Rosengård, har både hold for mænd og kvindernes hold.

Spillertruppen

Resultater 
Note: Malmö FF Dam, LdB FC Malmö og FC Rosengård er alle talt med her

Hjemme

Liga 
 Damallsvenskan (topdivision)
 Vindere (12): 1990, 1991, 1993, 1994, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2019, 2021, 2022
 Toer (11): 1989, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2012, 2016
 Division 1 Södra (topdivision)
 Vindere (1): 1986
 Division 2 Södra Götaland (næstbedste division)
 Vindere (1): 1980

Cup 
 Svenska Cupen:
 Vindere (5): 1990, 1997, 2016, 2017, 2018
 Toer (1): 2003, 2015
 Svenska Supercupen:
 Vindere (4): 2011, 2012, 2015, 2016

Resultater fra UEFA turneringer 
Alle resulter (ude, hjemme og sammenlagt) viser Rosengårds mål først.

a Første kamp.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Kvindefodboldklubber i Sverige
Etableret i 1970